Фабио́ла Джано́тти (; род. 29 октября 1960) — итальянский ядерный физик, экс-споуксмен эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН в Швейцарии. 

Генеральный директор ЦЕРН (с 2016 года), первая женщина на этом посту.
Членкор Академии деи Линчеи, иностранный член Национальной академии наук США (2015), Французской академии наук (2015), Лондонского королевского общества (2018), Американского философского общества (2019), Российской академии наук (2019).

Биография 
Получила докторскую степень в области экспериментальной субъядерной физики в Миланском университете. Начала работать в ЦЕРН в 1987 году, работала в том числе на экспериментах UA2 и ALEPH (Apparatus for LEP PHysics at CERN) на Большом электрон-позитронном коллайдере, предшественнике БАКа в ЦЕРН. Её диссертация была посвящена анализу данных для эксперимента UA2.
Получила профессиональное музыкальное образование по классу фортепиано в Миланской консерватории.

В 1990 году начала работать в области калориметрии на жидком аргоне на LHC в 1990 году, с 1992 года продолжает эту работу для ATLAS, а также работала в области поиска суперсимметрии на LEP2 с 1996 по 2000 год.

Она также является членом Консультативного комитета Фермилаб, лаборатории физики элементарных частиц в Батавии (штат Иллинойс).
Член Европейской академии (2016).

С 1 января 2016 года занимает пост Генерального директора ЦЕРН (первая в истории женщина на этой должности). Ее второй пятилетний срок начнется 1 января 2021 года и продлится до 2025 года. Это первый случай в истории ЦЕРН, когда Генеральный директор назначается на полный повторный срок .

Награды и отличия 
 Премия по фундаментальной физике (2013)
  Итальянского физического общества (2013)
 Мемориальная лекция Манне Сигбана (2013)
 Медаль Почёта Института Нильса Бора (2013)
 Медаль Вильгельма Экснера (2017)
Magellanic Premium (2018)
 Премия имени Бруно Понтекорво от Объединенного института ядерных исследований (2019)

Почётный профессор Эдинбургского университета.
Почётный доктор Уппсальского университета (2012), Федеральной политехнической школы Лозанны (2013), канадского Университета Макгилла (2014), норвежского Университета Осло (2014), Эдинбургского университета (2015).

Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2012, Командор 2009).

Примечания

Ссылки 
 
 Profile of Fabiola Gianotti at Accademia dei Lincei
 ATLAS — «The physics dream», Fabiola Gianotti, Oct 2008 (UMich Web Lecture Archive Project)
 The ATLAS Experiment
 Large Hadron Collider website

Женщины-физики Италии
Физики XXI века
Выпускники Миланской консерватории имени Джузеппе Верди
Выпускники Миланского университета
Управленцы
Фермилаб
Лауреаты премии по фундаментальной физике
Лауреаты премии Магеллана
Лауреаты премии имени Бруно Понтекорво
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Члены Академии деи Линчеи
Члены Европейской академии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены РАН
Члены Ирландской королевской академии
Иностранные члены Американского философского общества
Почётные профессора
Почётные доктора Федеральной политехнической школы Лозанны
Почётные доктора Уппсальского университета
Почётные доктора Университета Осло
Почётные доктора Эдинбургского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Университета Макгилла
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Лауреаты премии Энрико Ферми (Итальянское физическое общество)